Koss:

 Koss — американская компания , выпускающая наушники (профессиональные, домашние, портативные), гарнитуры и микрофоны.
 Koss — альбом 1977 года британского гитариста Пола Фрэнсиса Коссоффа ().